Nortorf – comune tedesco del circondario di Rendsburg-Eckernförde, nello Schleswig-Holstein
 Nortorf – comune tedesco del circondario di Steinburg